Bedarrida (en francès Bédarrides) és un municipi francès, situat al departament de Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 5.110 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de la Valclusa